Termenul de structură (din latină, structura = așezare ordonată sau struere = așezare pe straturi, îmbinare) indică părțile componente ale unui element sau sistem. Noțiunea este vastă și se poate referi la 

 Structura unui sistem
 Structură socială
 Structură economică
 Structură demografică
 Structură chimică sau structura moleculară din chimie
 Structură atomică sau așezarea atomilor din fizică
 Structură arhitecturală, realizare arhitecturală privită comparativ cu clădire